

Географічні об'єкти 

 Карраскаль-де-Баррегас (ісп. Carrascal de Barregas) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Карраскаль-дель-Ріо (ісп. Carrascal del Río) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія.
 Карраскаль-дель-Обіспо (ісп. Carrascal del Obispo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.

Особи 

 Дієго дель Корро-і-Карраскаль — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Боготи
 Хорхе Карраскаль, Хо́рхе А́ндрес Карраска́ль Гуа́рдо (ісп. Jorge Andrés Carrascal Guardo; 25 травня 1998 року, Картахена, Колумбія) — колумбійський футболіст